Mode 7 kan avse:

 Mode 7 – en teknik som används i datorspel för att skapa miljöer i 3D-Grafik
 Mode 7 – en grafisk mode i BBC Micro